Алла Вячеславовна Гиленко (; 12 июня 1992, Черниговская область, Украина) — украинская и молдавская биатлонистка.

Биография 
В биатлон перешла в 2011 году. В 2012 и в 2013 гг. Гиленко в составе украинской сборной дважды становилась призером чемпионата мира среди юниоров в эстафетах. Входила в расширенный состав национальной команды. Однако закрепиться в нем биатлонистка не смогла. В декабре 2016 года стало известно, что Гиленко вместе с другой украинкой Анастасией Ничипоренко могут получить молдавское гражданство. Оформить паспорт ей удалось только в марте 2018 года, после чего она стала представлять новую страну на международных соревнованиях.

В сезоне 2020/2021 трижды набирала очки на этапах Кубка мира по биатлону. В феврале 2022 года вошла в делегацию Молдавии на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионат мира

Чемпионат Европы

Кубок мира

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Кубок IBU

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Sportbox
 Профиль на сайте Sports.ru

Биатлонисты Украины
Биатлонисты Молдавии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года